Flister est un système qui permet aux véhicules de secours d'annoncer leur arrivée sur les auto-radios des automobilistes se trouvant dans un rayon de 100 à 300 mètres.

Principe 

Flister est un émetteur intégré dans les véhicules de secours qui envoie par radiodiffusion un signal radio FM dans un rayon de 100 à  en interrompant momentanément le son des autoradios, les lecteurs CD / DVD et MP3, et en affichant un message textuel si l'appareil récepteur est doté de la fonction RDS.

Le système est utilisé aux Pays-Bas depuis 2008.

En France 

Du  au , le système est testé à Paris et en petite couronne (départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) par 6 ambulances de réanimation appartenant à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). 
Il convient de signaler que ce dispositif contrevient à certaines dispositions légales et qu'il constitue une intrusion dans l'espace privé qu'est une automobile. Son usage est donc, en l'état, assez problématique.

Un boîtier électronique est installé dans l'habitacle pour pouvoir émettre des messages pré-enregistrés :
 Message vocal : 
 Affichage RDS :

Références

Liens externes 
  Brochure descriptif Flister
  « Flister transmitting emergency sirens directly to drivers », sur www.res-ingenium.com

Système d'alerte
Signal sonore
Prompt secours
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
Gestion et contrôle du trafic routier
Radiodiffusion technique